Silvertown steht für:
 Silvertown (London), einen Londoner Stadtteil
 Silver Town (Album), ein Musikalbum der britischen Folk-Punk Band The Men They Couldn’t Hang
 Silvertown Company, einen britischen Automobilhersteller
 Silvertown (2016), ein Drama von Zlatko Topčić